Galamb csillagkép
 Columba (állatnem)
 Szent Kolumba